Гальський Євстафій Євгенович (близько 1925, м. Кам'янка Струмилова Львівського воєводства Польща - ?) - працівник органів держбезпеки, полковник КДБ УРСР.
 XVI Гальський легіон, Legio XVI Gallica (XVI Гальський легіон) — римський легіон. 
 Гальський мох — болото, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення.